

Patronyme 
 Alexandre Pinchon (1825-1880), architecte français ;
 Émile Pinchon (1872-1933), sculpteur français ;
 Guillaume Pinchon (vers 1275-1324), évêque français de Saint-Brieuc ;
 Joseph Pinchon (1871-1953), auteur français de bande dessinée, créateur graphique du personnage de Bécassine ;
Nicolas François Pinchon (1793 - 1873), architecte français ;
Robert Antoine Pinchon (1886-1943), peintre français de l'École de Rouen.

Littérature 
 Madame et Monsieur Pinchon (1838), pièce de théâtre de Dumanoir, Jean-François Bayard et Adolphe d'Ennery.

Paronymie 
 Thomas Pynchon

Homonymie de patronyme